The Sessions peut désigner :
 The Sessions, film dramatique sorti en 2012, réalisé par Ben Lewin
 The Sessions, groupe de rock indépendant canadien, formé en 2005.